Rousseau steht für:
 Rousseau (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2950) Rousseau, nach Jean-Jacques Rousseau benannter Asteroid
 J. M. Rousseau, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Rousseau ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rousseau (Kentucky)
 Rousseau (Louisiana)
 Rousseau (Michigan)
 Rousseau (South Dakota)

Siehe auch:
 Rousseau
 Russo